Первая лига 1986/1987 годов () — 47-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Динамо Тирана» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1986/1987
Албания
Албания
1986 год в Албании
1987 год в Албании